Aceasta este o listă de publicații din județul Mehedinți:

 Stirile Olteniei
 Informația de Severin, http://www.informatiadeseverin.ro
 Cafeneaua politică și literară, http://www.cafeneauapolitica.ro
 Drobeta Studențească, revistă ce apare trimestrial, rima revistă studențească mehedințeană 
 „Jiana”, primul ziar comunal din județ și al doilea, de acest gen, apărut în România 

 Publicații online
 http://www.drobetaturnuseverin.net
 http://www.drobetaturnuseverin.ro 

 Televiziuni
 Radioteleviziunea Severin, http://www.televiziuneaseverin.ro

 Radio
 Radio Galaxy
 Radio Severin, http://www.radioseverin.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Mehedinți
Publicații